Englesqueville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Englesqueville-la-Percée, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Englesqueville-en-Auge, departementet Calvados i regionen Normandie,